

Onomastica 
 Pandolfo – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Antonio Pandolfo (1975) – cabarettista, attore e animatore italiano
 Jay Pandolfo (1974) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio statunitense
 Leonardo Pandolfo (1929-2006) – medico e politico italiano
 Paolo Pandolfo (...) – gambista e compositore italiano
 Toni Pandolfo (1961) – attore italiano
 Vincenzo Pandolfo (1910-1943) – partigiano italiano